Conger
Conger orbignyanus
Conger conger

Pessoas
Rosário Congro
Hélio Congro

Outros
Lagoa do Congro

Desambiguação